Келлах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Келлах — епископ Киллалы (VI в.), святой
 Келлах мак Маэл Кобо — король Кенел Конайлл и верховный король Ирландии (643—654)
 Келлах мак Гуайри — король Уи Фиахрах Айдне (663—666)
 Келлах Куаланн — король Лейнстера (693—715)
 Келлах мак Рогаллайг — король Коннахта (702—705)
 Келлах мак Фаэлхайр — король Осрайге (до 735)
 Келлах мак Дунхада — король Лейнстера (760—786)
 Келлах Тосах — король Уи Хейннселайг (793—809)
 Келлах мак Брайн — король Лейнстера (829—834)
 Келлах I — епископ Сент-Андруса (ок. 878/889 — ок. 906)
 Келлах II — епископ Сент-Андруса (середина X в.)
 Келлах мак Фаэлайн — король Лейнстера (X в.)
 Келлах — архиепископ Армы (1105—1129), святой